Zabijak ist der Name folgender Ortschaften in Polen:
 Zabijak (Koziegłowy), Dorf der Gmina Koziegłowy in der Woiwodschaft Schlesien
 Zabijak (Łysomice), Weiler in der Gmina Łysomice im Powiat Toruński der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Zabijak (Nowe), Weiler in der Gmina Nowe im Powiat Świecki der Woiwodschaft Kujawien-Pommern